RTA peut signifier :

Transports
 Régie des transports de l'Aisne 
 Revue technique automobile
 Aux États-Unis, plusieurs régies de transport appelées Regional Transportation Authority ou Regional Transit Authority, parmi lesquelles :
 Regional Transportation Authority (Illinois), 
 Regional Transportation Authority (Tennessee), 
 Greater Cleveland Regional Transit Authority, Ohio, 
 Greater Dayton Regional Transit Authority, Ohio, 
 New Orleans Regional Transit Authority, 
 Riverside Transit Agency dans le comté de Riverside en Californie, 
 Central Puget Sound Regional Transit Authority, 
 South Florida Regional Transportation Authority, 
 "Regional Transit Authorities" de la "Mass Transit Division" au Massachusetts

Science et technologie

 Abréviation anglaise de Rapid thermal anneal, voir Recuit thermique rapide,
 Abréviation anglaise de Round Trip Average, terme informatique utilisé pour quantifier le temps moyen de réponse entre deux périphériques, généralement en millisecondes (ms).

Divers
 Régiment de tirailleurs algériens

 RTA TV, la chaîne de télévision d'état afghane
 Radio Television Afghanistan, organisme public de télédiffusion et radiodiffusion afghan
 Radiodiffusion télévision algérienne, scindée en 1986 en Radio algérienne et Établissement national de télévision.
 Radio-Télévision Analamanga, une chaîne de télévision malgache
 Religions traditionnelles africaines
 Restricted to Adult, un moyen développé par l'Association des Sites préconisant la protection de l'enfance (ASACP) pour interdire l'accès des mineurs aux sites à contenu adulte.
 Rencontre Théâtre Ados, au Québec